Ред бул је израз који потиче из енглеског језика и значи црвени бик.
Израз се углавном односи на енергетски напитак, фабрику која га производи или појмове повезане са њима.

Ред бул може да се односи на:
 Ред бул - енергетски напитак
 -{Red Bull GmbH}- - аустријска компанија која производи енергетски напитак
 Ред бул - Формула 1 тим
 Ред бул — фудбалски клуб из Салцбурга у Аустрији
 Ред бул — хокејашки клуб из Салцбурга у Аустрији